Маточник может означать:
 Маточник — ячейка сота особой формы, служащая для вывода пчелиной матки.
 Маточник — инструмент для производства первой, грубой винтовой нарезки в отверстии, метчик.
 Маточник — термин в нумизматике.
 В ботанике
 Маточник — русское название растения «шлемник обыкновенный».
 Маточник — русское название растения «мелисса».
 Маточник — русское название растения «иван-чай узколистный».
 Маточник — региональное название растения «белокопытник лекарственный».
 Маточник — одно из названий растения «пижма обыкновенная».
 Маточник — одно из названий растения «змееголовник».
 Маточник — у растений — часть пестика, завязь.
 В сельском хозяйстве
 Маточник — специально подготовленная клеточка, гнёздышко для помещения в него матки из строившейся семьи пчёл
 Маточник — помещение для содержания маток домашнего скота.
 Маточник — работник, ухаживающий в животноводческом хозяйстве за матками.
 Маточник — растение, корнеплоды и т. п., используемые для выращивания новых растений.
 Маточник — участок, где растут семенники или саженцы каких-либо растений.

См. также 
 Мяточник

Примечания